Леплейка — название рек в России:

 Леплейка (приток Терешки) — в Ульяновской области.
 Леплейка (приток Алатыря) — в Мордовии.
 Леплейка (приток Лепьевского) — в Мордовии ().
 Леплейка (приток Потижа) — в Мордовии ().
Леплейка — упразднённая деревня в Инсарском районе Мордовии, исключена из учётных данных в 1995 году.

См. также 

 Липлейка